

Planten 
Verschillende coniferen uit de cipresfamilie:
 Sequoia sempervirens, kustmammoetboom of Coast Redwood
 Sequoiadendron giganteum, reuzensequoia, Giant Redwood of Sierra Redwood
 Metasequoia glyptostroboides, watercipres of Dawn Redwood

Het hout van de grove den wordt in Engelstalige landen soms ook (European) Redwood genoemd.

Andere planten die redwood worden genoemd:
 Pterocarpus dalbergioides of Andaman Redwood
 Trochetiopsis erythroxylon of Saint Helena Redwood

Plaatsen 
 Verenigde Staten
 Redwood (New York), een dorp in New York
 Redwood (Oregon), een plaats in Oregon
 Redwood (Texas), een plaats in Texas
 Redwood City, een stad in Californië
 Redwood County, een county in Minnesota
 Redwood Empire, een streek in het noordwesten van Californië
 Redwood Falls, een stadje in Minnesota
 Redwood Falls Township, in dorp in Minnesota
 Redwood National Park, een nationaal park met kustmammoetbomen in Californië

Andere 
 College of the Redwoods, een community college in de Amerikaanse staat Californië
 Redwood Castle, een Iers kasteel